Froning non ha avuto successo solo in questo sport; è stato un pioniere nel guadagnarsi da vivere al di fuori dello sport del CrossFit. Froning ha vinto oltre  in premi in denaro per aver vinto i Giochi CrossFit quattro volte e ha accumulato sponsorizzazioni significative da marchi come Reebok, Oakley, e Rogue Fitness. Nei primi mesi del 2015, Reebok ha lanciato sul mercato una scarpa progettata in parte da Froning che portava il nome della Scrittura della Bibbia tatuato al suo fianco, il Reebok CrossFit Compete 06:14.

Froning possiede e gestisce la palestra affiliata al CrossFit Mayhem, che si trova a Cookeville, Tennessee, ed è membro del CrossFit Level 1 Seminar Staff.

Biografia

Primi anni
Froning, nato a Mount Clemens, Michigan, si trasferì a Cookeville, Tennessee, dove risiede attualmente. Qui ha frequentato la Cookeville High School dove iniziò a giocare a baseball, diventando seconda base distrettuale e regionale. Ha inoltre giocato anche a football. Dopo la laurea nel 2005, Froning ricevette una borsa di studio grazie al baseball per il Walters State Community College. Poco dopo, Froning decise di terminare la sua carriera nel baseball e cominciò a lavorare presso i Vigili del Fuoco di Cookeville, pur continuando i suoi studi presso l'Università Tecnologica del Tennessee. Mentre lavorava con i vigili del fuoco, Froning cominciò ad interessarsi al CrossFit, per il quale ben presto sviluppò una passione e nel 2010, iniziò gli allenamenti e le gare.

Carriera professionale

Froning ha partecipato ai CrossFit Games fin dal 2010 ed ha vinto l'edizione del 2011, e continuò vincendo ogni fase della stagione 2012-2014 dei Games compresi i Mondiali Open, i Regionali e i CrossFit Games. Quella serie vincente si è conclusa dopo che si fu ritirato dalla competizione individuale nel 2015 e successivamente fece il secondo posto nel mondiale Open nel 2015, dietro Mathew Fraser. Tuttavia, come parte della sua nuova squadra, la CrossFit Mayhem Freedom, ha iniziato una nuova serie vincente, guadagnando il primo posto sia a Central East regionale del 2015 che ai Games.

Froning, ha detto: "Non è necessario che mi piaccia vincere, ma è che odio di più perdere."

Nel 2010 Froning si è qualificato per la gara regionale Southeast del 2010 attraverso le Qualificazioni Sezionali, precursore degli Open online. Froning ha vinto il regionale, qualificandosi così per il quarto CrossFit Games all'Home Depot Center di Carson, California.

Ai Games del 2010 Froning si è aggiudicato cinque finali top tra cui due vittorie di gare e non è mai sceso sotto il 13º posto. Era in testa e si avviava verso la gara finale, quando la salita con la fune, parte della manifestazione finale, ha mostrato "una crepa nella sua armatura" in termini di tecnica. Froning, non sapeva come avvolgere le gambe dei piedi intorno alla corda, quindi è stato costretto a tentare le salite della corda utilizzando solo le braccia. Affaticato, Froning, è caduto dalla corda più volte Il suo 12º piazzamento nella gara finale ha aperto la strada a Graham Holmberg, consentendogli di salire al primo posto. Il podio 2010 Giochi aveva Holmberg al primo, al secondo Froning e Chris Spealler al terzo.

In 2011, Froning finished behind Navy SEAL Josh Bridges and Dan Bailey in the inaugural year of the worldwide Open.[11]

Nel 2012 Froning e Annie Thorisdottir sono stati i primi atleti a vincere i CrossFit Games due volte. Negli anni successivi, Froning, stabilito lo standard per il "Fittest Man on Earth" con quattro consecutivi CrossFit Games vinti. In un documentario, uscito nell'estate del 2015, "Froning" i documentaristi della CrossFit Inc. hanno sostenuto che Froning è the Fittest Man in History.

Risultati CrossFit Games

*Come secondo classificato del 2010, Froning è stato pre qualificato per partecipare agli individuali del 2011

Dieta e allenamenti
Froning non aderisce alla dieta paleolitica né alla dieta Zona, entrambe le quali sono popolari nella comunità del CrossFit. Non aderisce ad uno specifico programma di dieta, preferendo "ascoltare" il suo corpo: mangia molto burro di arachidi e bevande con latte intero. Durante il giorno di solito non mangia troppo, preferendo un pasto abbondante la sera; beve molti frullati di proteine.

Si allena più volte al giorno e preferisce non prendersi giorni di riposo dagli allenamenti, a differenza di molti altri atleti. Froning, non ha un allenatore né un programmatore che scrive i suoi allenamenti e si allena spesso in compagnia di atleti di alto livello come Dan Bailey o James Hobart, entrambi partecipanti ai Games. Alcuni dei metodi di Froning sono discussi nel suo libro di memorie del 2013, Primo: cosa ci vuole per vincere.

Note

Bibliografia

Voci correlate
CrossFit
CrossFit Games
Camille Leblanc-Bazinet
Mathew Fraser
Ben Smith (Crossfit)
Katrín Tanja Davíðsdóttir
Anna Tunnicliffe

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sportivi di CrossFit